Again steht für
 Again (Janet-Jackson-Lied) (1993)
 Again (Lenny-Kravitz-Lied) (2000), siehe Lenny Kravitz
 Again – Noch Einmal, Filmtitel (2016)
 Again (Fluss) in Kanada
Siehe auch:
 Against